Masan – una città della Corea del Sud
 Masan (femminile: Masani) – demone vampiro della mitologia indiana.